Ел Италијано има више значења:

 Ел Италијано (Хуарез), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Ел Италијано (Халиско), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Ел Италијано, Ел Салвијал (Халиско), насеље у савезној држави Најарит у Мексику